Jean Dumontier (1935-2018), architecte québécois
 Jean Dumontier (1899-1966), acteur français